Годард има више значења:
 Годард (Канзас)
 Годард (Мериленд)